Under False Colors – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 Under False Colors – cortometraggio del 1912 diretto da Charles Brabin
 Under False Colors – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Thanhouser
 Under False Colors – cortometraggio del 1914 diretto da Van Dyke Brooke
 Under False Colors – film del 1917 diretto da Émile Chautard